Courbières est un toponyme qui désigne de nombreux sites dans le sud de la France, dont
 une ancienne commune de l'Aveyron rattachée en 1830 à Monteils,
 un hameau du Quercorb orthographié à partir du  Corbières.

Sources